Восточная Африка — географический термин, охватывающий страны Африки к востоку от Нила за исключением Египта.

В Восточной Африке проживают около 200 народностей и встречаются четыре языковые группы. Из-за больших культурно-социальных различий в Восточной Африке содержится значительный конфликтный потенциал, не раз выразившийся в былых и текущих войнах, в том числе гражданских.

Границы многих государств устанавливались бывшими колониальными державами произвольно, не учитывая естественных этнических и культурных границ. Этот факт значительно осложняет развитие региона.

Ряд стран Восточной Африки — Танзания, Кения, Уганда, Бурунди и Руанда — образовали таможенный союз — Восточноафриканское сообщество.

Восточная Африка большинством антропологов рассматривается как колыбель человечества.

Государства, включаемые в Восточную Африку

См. также 
 Западная Африка
 Мангры Восточной Африки

Примечания

Литература

Ссылки 

 Восточная Африка. Страны и территории

Регионы Африки